Kitzlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Baptist Kitzlinger (1920–1996), deutscher Kommunalpolitiker, Landrat des Landkreises Passau 
 Carlo Kitzlinger (* 1966), deutscher Schauspieler